Łobżonka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Łobżonka (Łobżenica), zwei Wohnplätze in der Gmina Łobżenica in der Woiwodschaft Großpolen

 Łobżonka (Fluss), Nebenfluss der Noteć (Netze)